Duque - título de nobreza.
 Duques (Tanguá) - bairro do município brasileiro de Tanguá, no estado do Rio de Janeiro.
 rio Duques - curso d'água no estado do Rio de Janeiro.
 Augustin Duques (1899-1974), clarinetista americano-francès.

Ver também
Duque (desambiguação)